Iris hace referencia a varios artículos:

Astronomía y tecnología aeroespacial
 Nebulosa Iris
 (7) Iris, asteroide del cinturón de asteroides. 
 Iris, cohete sonda estadounidense.

Botánica y zoología
 Iris (planta), género de plantas. 
 Iris (insecto), género de las mantis.

Historia
 Iris (mitología), diosa de la mitología griega. 
 Iris, nombre que daban los antiguos griegos al río Yeşilırmak, en Turquía.

Personas y personajes de ficción
 Iris (nombre), nombre propio.
 Iris, seudónimo de la escritora chilena Inés Echeverría (1868-1949).
 Iris, personaje del videojuego Phoenix Wright. Ace Attorney: Trials and Tribulations.

Acrónimo 
 I.R.I.S. (International Railway Industry Standard), norma de calidad del sector ferroviario.
 IRIS (Información Referenciada geoespacialmente Integrada en un Sistema), aplicación informática.

Cultura 
 Iris, película de 2001 basada en la vida de Iris Murdoch.
 Iris, serie de televisión surcoreana de 2009.
 Iris, ópera  de Pietro Mascagni. 
 Iris (canción), de la banda Goo Goo Dolls.

Además
 Eirines, parroquia civil española del municipio de Cabañas, provincia de La Coruña, Galicia; cuyo nombre en gallego y oficialmente es Irís.
Iris, en anatomía, membrana coloreada y circular del ojo.
 Iris (mineral), en geología.

Enlaces externos